Cabezabellosa kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cabezabellosa (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Cabezabellosa (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar